Svetovno prvenstvo v biatlonu 2000 je osemintrideseto svetovno prvenstvo v biatlonu, ki je potekalo med 19. februarjem in 11. marcem 2000 v Oslu, Norveška, in Lahtiju, Finska, v petih disciplinah za moške in ženske. Zaradi neugodnih vremenskih razmer je moška tekma v štafeti potekala v Lahtiju.

Dobitniki medalj

Moški

Ženske

Medalje po državah

Sklici in opombe 

2000
2000 v športu
Športne prireditve na Norveškem
Športne prireditve na Finskem
Šport v Oslu
Šport v Lahtiju